Cyclostremiscus humilis är en snäckart. Cyclostremiscus humilis ingår i släktet Cyclostremiscus och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
humilis